Wielki Santini – powieść Pata Conroya
 Wielki Santini – amerykański film z 1979 w reżyserii Lewisa Johna Carlino, ekranizacja powieści